Fontaine du Pilori de La Rochelle ;
 Fontaine du Pilori de Saint-Jean-d'Angély.